Джонни Месснер (; род. 11 апреля 1970, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр. Наиболее известен ролями Билла Джонсона в фильме ужасов «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» и детектива Джека Хейла в телесериале «Аномалии».

Его образ в фильме «Слёзы солнца» послужил прообразом для персонажа Томаса «Сева» Севченко в компьютерной игре Killzone 2.

С 2010 года состоит в фактическом браке с актрисой Кэтрин Моррис, с которой познакомился на съемках телесериала «Детектив Раш». У пары есть сыновья-близнецы — Джеймсон Уэст Месснер и Рокко Маккуинн Месснер (род. 21.08.2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки